Літописне місто Юр'єв (зараз Замкова гора (Біла Церква)).
 Юр'єв — назва в 1030—1061 і 1893—1918 міста Тарту (Естонія)

Юр'єв () — російське прізвище. Відомі носії:
 Юр'єв Борис Миколайович
 Юр'єв Валер'ян Олексійович
 Юр'єв Василь Якович
 Юр'єв Еллі Михайлович
 Юр'єв Зиновій Юрійович ( 1925) — російський радянський письменник-фантаст.
 Юр'єв Флоріан Ілліч

 Юр'єва Ізабелла Данилівна
 Юр'єва Катерина Валеріївна

Див. також 
 Юр'їв день
Російські прізвища